Ås distrikt kan syfta på:

Ås distrikt, Halland
Ås distrikt, Jämtland
Ås distrikt, Småland
Ås distrikt, Västergötland
Ås distrikt, Öland

Se även
Ås församling
Ås socken